

Фофаново — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Фофаново — селище, Дмитровський міський округ, Московська область